Die Lisboa Belém Open 2017 waren ein Tennisturnier, das vom 12. bis 18. Juni 2017 in Lissabon stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2017 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 120 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 131 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 119 kB)

ATP Challenger Tour 2017
Tennisturnier in Lissabon